

Населені пункти та їхні частини
 Сверщів (Сьверщув) — село в гміні Циців Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Сьверщув — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Сверщів (Сьверщув) — лісова осада в гміні Циців Ленчинського повіту Люблінського воєводства

Примітки